В парному розряді жіночого тенісного турніру Family Circle Cup 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Кріс Еверт і Енн Вайт виграли титул, у фіналі перемігши пару Штеффі Граф і Катрін Танв'є 6-3, 6-3.

Сіяні пари 

 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (півфінал)
 Відсутня
 Кріс Еверт /  Енн Вайт (чемпіонки)
 Розалін Нідеффер /  Кенді Рейнолдс (2-ге коло)

 Енн Гоббс /  Шерон Волш-Піт (1-ше коло)
 Беттіна Бюнге /  Ева Пфафф (чвертьфінал)
 Еліз Берджін /  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
 Лорі Макніл /  Катрін Суїр (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Charleston Open